La Valse de l’empereur (), célèbre valse viennoise composée par Johann Strauss fils en 1889.
 La Valse de l’empereur (), comédie musicale américaine de Billy Wilder sortie en 1948.